Carlos Sotomayor puede referirse a:

 Carlos Sotomayor Román (1911-1988), pintor chileno;
 Carlos Sotomayor (1956-), productor mexicano.